Le championnat des joueurs 2021 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2020-2021. L'épreuve s'est tenue du 22 au 28 février 2021 à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société de vente de voitures en ligne Cazoo.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la deuxième épreuve de la Coupe Cazoo, un ensemble de trois tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2020-2021 de snooker. Il a commencé en décembre 2020 avec le Grand Prix mondial et se terminera en mars 2021 avec le championnat du circuit. Le dirigeant de la WPBSA Barry Hearn a décidé de mettre en place ce trio de tournois afin d'animer la fin de saison à la manière de la FedEx Cup en golf. En effet, le champ des joueurs se réduit au fur et à mesure des tournois : ils sont 32 qualifiés pour le Grand Prix mondial, puis 16 pour ce tournoi et seulement 8 pour le championnat du circuit, en se basant sur le classement mondial de la saison en cours.

Le tenant du titre est Judd Trump, qui avait battu Yan Bingtao 10 manches à 4 en finale l'an passé.

Faits marquants 
Lors des quarts de finale, John Higgins a battu Mark Selby 6 manches à 0, ce dernier n'ayant pu empocher que 3 billes seulement. Le score agrégé de 546 points à 7 est le plus déséquilibré de l'histoire du snooker dans un match au meilleur des 11 manches.

La finale est disputée entre Ronnie O'Sullivan et John Higgins, qui ne se sont surprenamment pas affrontés en finale d'un tournoi classé depuis 2005. Higgins remporte le tournoi en dominant largement son adversaire par 10 manches à 3. L'Écossais n'aura perdu que 4 manches lors de ce tournoi, lui qui a récemment changé sa façon de limer lorsqu'il prépare chaque coup. O'Sullivan enregistre un quatrième échec cette saison en finale de tournois classés, bien qu'il ait réalisé le meilleur break du tournoi avec une série de 144 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Liste des qualifiés 
Selon une liste spécifique établie sur une seule année , les 16 joueurs qualifiés sont ceux ayant obtenu le plus de points depuis les Masters d'Europe 2020 (septembre 2020) jusqu'à l'Open du pays de Galles 2020 (février 2021).

Tableau

Finale

Centuries 
 144, 125, 124, 110, 103  Ronnie O'Sullivan
 143, 109, 109  Barry Hawkins
 142, 138, 133, 127, 122, 121, 108, 100  John Higgins
 142, 135, 132, 130, 101  Neil Robertson
 130, 126, 119, 102  Kyren Wilson
 113, 112  Stuart Bingham
 109  Zhou Yuelong
 105  Judd Trump
 100  Martin Gould

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat des joueurs 2020
 Championnat des joueurs

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 
 

2001
Snooker en Angleterre en 2021